Wielemans är ett efternamn, som burits av bland andra:

* Alexander Wielemans (1843–1911), österrikisk arkitekt
 Félix Wielemans (1863–1917), belgisk general